Piane Vecchie ima više značenja:
 Piane Vecchie, Ascoli Piceno
 Piane Vecchie, Palermo